Hans Buch kan syfta på:

* Hans Buch (1698–1751), dansk präst   
 Hans Buch (1883–1964), finländsk botaniker 
 Hans Buch (1889–1955), tysk målare
 Hans Christoph Buch (född 1944), tysk författare